Чемпионат мира по снукеру 1982 (, также известен как 1982 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 30 апреля по 16 мая 1982 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Алекс Хиггинс.

Наивысший брейк 

 143 — Вилли Торн

Результаты

Ссылки 
 
 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1982 год в снукере